Вајденбах може бити:

 Вајденбах (Ајфел), општина у округу Вулканајфел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Вајденбах (Таунус), општина у округу Рајн-Лан, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Вајденбах (Средња Франконија), општина у округу Ансбах, у њемачкој покрајини Баварска.